Una faceta es una superficie plana de una forma geométrica, por ejemplo, de una piedra preciosa tallada. 

Faceta también puede referirse a: 

 Faceta (geometría), la formalización de la misma noción. 
 Faceta (psicología), un componente de un rasgo de la personalidad. 
 Articulación de faceta, un tipo  de articulación vertebral (cigapofisaria). 
 En la clasificación facetada, un atributo de un elemento que se puede utilizar para la navegación informática. 
 Una parte de un ojo compuesto. 
 Suliman "Facet" Hasan, un productor y director creativo estadounidense 

Facetas puede referirse a: 

 Facets (álbum), un álbum de Jim Croce. 
 "Facets" (episodio DS9), un episodio de Star Trek: Deep Space Nine. 
 Facets Multi-Media, una organización artística sin fines de lucro del área de Chicago. 
 FACETS ("Computación analógica rápida con estados transitorios emergentes"), un proyecto de neurociencia.

Véase también 
 Facetado (desambiguación) 
 Facetado